Клуиверт Мигель Агилар Диас (; родился 5 мая 2003, Лима) — перуанский футболист, правый защитник английского клуба «Манчестер Сити». В настоящее время выступает за клуб «Ломмел» на правах аренды.

Клубная карьера 
Уроженец Лимы, Агилар начал футбольную карьеру в молодёжных командах «Регатас Лима» и «Спортинг Кристал». В 2019 году перешёл в клуб «Альянса Лима». 2 ноября 2019 года дебютировал в основном составе «Альянсы» в матче перуанской Примеры против «Альянса Универсидад».

19 апреля 2020 года было объявлено о том, что Агилар присоединится к английскому клубу «Манчестер Сити» летом 2021 года.

Карьера в сборной 
В 2019 году дебютировал за сборную Перу до 17 лет на чемпионате Южной Америки среди игроков до 17 лет. 25 января 2020 года дебютировал в составе сборной Перу до 23 лет в матче предолимпийского турнира против сборной Парагвая.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Альянса Лима»

Футболисты Перу
Игроки ФК «Альянса Лима»
Игроки ФК «Ломмел»